Moreira är ett efternamn som bärs eller burits av bland andra

 Afonso Augusto Moreira Pena (1847–1909) brasiliansk president
 André Luiz Moreira (född 1974) brasiliansk fotbollsspelare

 Delfim Moreira (1868–1920) brasiliansk politiker, president 1918–1919

 Jonathan Moreira (född 1986), brasiliansk fotbollsspelare
 José Carlos Moreira (född 1983) brasiliansk sprinter
 José Filipe da Silva Moreira (född 1982), portugisisk fotbollsspelare

 Leonardo Moreira (född 1986), japansk fotbollsspelare

 Roberto de Assis Moreira (född 1971) brasiliansk fotbollsspelare
 Ronaldo de Assis Moreira, mer känd som Ronaldinho (född 1980) brasiliansk fotbollsspelare

 Sara Moreira (född 1985) portugisisk löpare

Portugisiska efternamn